Goldensee ist ein deutscher Gewässer- und Ortsname:

Gewässer:
 Goldensee, See im Kreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Goldensee, bis 1938 Paprodtkener See, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Paproteckie, See im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Orte:
 Goldensee (Kittlitz), Ortsteil der Gemeinde Kittlitz, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Goldensee, bis 1938 Paprodtken, Dorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Paprotki (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen